Бестам — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бестам — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Бестам — село в Чиилийском районе Кызылординской области.
 Бестам — село в Отырарском районе Южно-Казахстанской области.